Compagno steht für:
 Daihatsu Compagno, Automodell der Marke Daihatsu
 Leonard Compagno, US-amerikanischer Meeresbiologe